Buckley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Buckley, Wales, ort,

USA 

 Buckley, Illinois, ort, Iroquois County, 
 Buckley, Michigan, ort, Wexford County, 
 Buckley, Washington, ort, Pierce County,

Se även 
 Mount Buckley